Alberto Rodríguez Barrera (Cidade do México, 1 de abril de 1974) é um futebolista profissional mexicano, que atuava como defensor.

Carreira 
Alberto Rodríguez integrou a Seleção Mexicana de Futebol na Copa América de 2001 e a Copa do Mundo de 2002.

Títulos 
Seleção Mexicana
Copa América de 2001: Vice

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do México
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Seleção Mexicana de Futebol
Jogadores da Copa América de 2001